Килианн Сидийя (; род. 16 мая 2002 года в Монтиньи-ле-Мец, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Фрайбург».

Клубная карьера 
Килианн Сидийя является воспитанником клуба «Мец». 26 июня 2020 года перешёл в «Фрайбург» и подписал контракт с немецким клубом на 3 года. Он сыграл свой первый матч в профессиональной карьере за фарм-клуб «Фрайбурга» 13 августа 2021 года, в матче против «Боруссии II».

Международная карьера 
Сидийя выступал за сборные Франции до 16, до 17, до 18 и до 20 лет.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Фрайбург»